Neith est une très ancienne déesse de la ville de Saïs dans le delta (Basse-Égypte) ;
 Neith est la grande épouse royale de Pépi , pharaon de la  ;
 Neith est le nom donné à la fin du  à un hypothétique satellite de la planète Vénus. On sait depuis qu'il n'existe pas ;
 Neith est un cratère sur Ganymède, l'un des gros satellites de Jupiter ;
  est un astéroïde découvert le  par Eugène Joseph Delporte à l'Observatoire royal de Belgique.